В состав Черниговской области Украины входят 16 городов.

См. также 
 Города Украины
 Населённые пункты Черниговской области

Примечания 

Черниговская область